HYS steht für:
 Hanseatische Yachtschule, Segelschule des Deutschen Hochseesportverbands HANSA in Glücksburg an der Flensburger Förde
 Hays Regional Airport, IATA-Code des Flughafens in Kansas, USA

HYS